Le manoir de Longue Fougère est un édifice situé à Torcé-Viviers-en-Charnie, en France.

Localisation 
Le monument est situé dans le département français de la Mayenne, à  au nord du bourg de Torcé-Viviers-en-Charnie et à  à l'est de celui de Voutré.

Historique

Architecture 

L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis le .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Mayenne

Liens externes 

Longue Fougère
Monument historique inscrit en 1985